

Personnalités 

 Adolf Martignoni (né en 1909), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Bruno Martignoni (né en 1992), footballeur suisse ;
 Fernand Martignoni (1929-1982), pilote suisse d'hélicoptères.